USS Guardfish war der Name zweier U-Boote der United States Navy:

USS Guardfish (SS-217), ein U-Boot der Gato-Klasse aus dem Zweiten Weltkrieg
USS Guardfish (SSN-612), ein U-Boot der Permit-Klasse aus dem Kalten Krieg

Guardfish